Arano steht für
 Takuma Arano, japanischer Fußballspieler
 Arano Group, deutsche Unternehmensgruppe (GmbH)